Rehberger steht für: 

 Rehberger (Berlin), eine Gruppe von Notstandsarbeitern 
 Arthur Rehberger & Sons, US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Rehberger ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Rehberger (1716–1769), deutscher Theologe, Herausgeber der Rehberger-Bibel 
 Emanuel von Rehberger (1846–1914), k.k. Feldmarschallleutnant
 Felix Rehberger (* 1986), deutscher Straßenradrennfahrer
 Horst Rehberger (* 1938), deutscher Politiker (FDP)
 Karl Rehberger (1934–2018), österreichischer Geistlicher und Archivar
 Ralf Rehberger (* 1967), deutscher Basketballtrainer 
 Tobias Rehberger (* 1966), deutscher Bildhauer 

Siehe auch:
 Rehberg
 Rehberger Graben